Con il nome di Maria di Francia si indicano:

Nobildonne capetinge 

Maria di Francia o Maria di Champagne (1145-1198), figlia di Luigi VII, detto il giovane, re di Francia dal 1137 al 1180, e di Eleonora d'Aquitania (1122-1204), andata sposa ad Enrico I di Champagne;
Maria di Francia (verso il 1198-1224), figlia del re di Francia Filippo II Augusto (1165-1223) e di Agnese di Merania (verso il 1172-1201), andata sposa prima a Filippo I di Namur e poi ad Enrico I di Brabante.

Nobildonne di Valois 
Maria di Valois (1309-1332), figlia di Carlo di Valois, che sposò nel 1324 Carlo, Duca di Calabria (1298-1328);
Maria di Valois (1344-1404), figlia di Giovanni II detto il Buono e di Bona di Lussemburgo, andata sposa a Roberto I di Bar;
Maria di Valois (1393-1438), figlia di Carlo VI e d'Isabella di Baviera;
Maria di Valois (1444-1473), figlia illegittima di Carlo VII e d'Agnès Sorel, andata sposa a Oliviero de Coëtivy;
Maria di Valois (1450-1470), figlia illegittima (poi legittimata) di Luigi XI e di Margherita di Sassenage, andata sposa ad Aimaro di Poitiers.

Altre 

Maria di Francia, poetessa francese del XII secolo.